Le Pays Gapençais est une intercommunalité de loi Voynet, regroupant 76 communes des Hautes-Alpes et 4 communes des Alpes-de-Haute-Provence.

</div>
</div>

Compétences

Voir aussi 
 Pays (aménagement du territoire)
 Liste des Pays des Alpes-Haute-Provence (loi Voynet)
 Liste des Pays des Hautes-Alpes (loi Voynet)

Gapençais
Gapençais
Gap